Greg ist die Kurzform von Gregory und damit des männlichen Vornamens Gregor. Siehe Greg (Vorname)

Greg ist der Familienname folgender Personen:
 Jane Greg (1749–1817), irisch-republikanische Aktivistin
 Hannah Greg (1766–1828), britische Unternehmersfrau, Unitarierin und Tagebuchschreiberin
 Percy Greg (1836–1889), englischer Autor
 Samuel Greg (1758–1834), britischer Unternehmer
 William Rathbone Greg (1809–1881), englischer Schriftsteller und Sozialphilosoph
 W. W. Greg (1875–1959), britischer Literaturwissenschaftler

Greg ist das Pseudonym von:
 Michel Régnier (1931–1999), belgischer Comiczeichner und -autor

Siehe auch:
 Gregs Tagebuch, Titel der deutschen Ausgabe einer Kinderbuch-Reihe von Jeff Kinney
 Gregg
 Greck
 Kreck